«Russian Roulette» () — первый сингл барбадосской певицы Рианны из её четвёртого студийного альбома Rated R (2009), выпущенный 27 октября 2009 года. Автором песни является сама Рианна, а также Ne-Yo. Последний, совместно с Чаком Хармони, является продюсером. Эта песня является главным синглом из нового альбома Рианны Rated R. Премьера трека состоялась 20 октября по радио.

Отзывы критиков 
Песня получила признание критиков.

Список композиций 
Promo CD
 «Russian Roulette» (Main) — 3:48
 «Russian Roulette» (Instrumental) — 3:48

Чарты 

Ритм-энд-блюз-баллады
Песни Рианны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни о домашнем насилии